Das Dameneinzel der French Open 1988 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidigerin war Steffi Graf. Das Finale bestritten Steffi Graf und Natallja Swerawa, das Graf nach nur 32 Minuten in zwei Sätzen gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks

Einzelnachweise 

Dameneinzel
1988